Oprogramowanie 
 Soft – singiel nagrany przez grupę Video i Anię Wyszkoni w 2008 roku